Іврі́-ле-Тампль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 23 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 256 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 672,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Іврі-ле-Тампль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іврі-ле-Тампль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза